Аґа (Ніїґата) — містечко в Японії
 Ага (титул воєначальників)

Див. також 
 Ага (значення)